Allagartalik bezeichnet:
 Allagartalik (Bucht), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Allagartalik (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland